Politik steht für
 Politik, die Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens durch verbindliche Entscheidungen
 Politik (Aristoteles), staatsphilosophisches Werk von Aristoteles
 Politik, Unterrichtsfach an deutschen Schulen, siehe Gemeinschaftskunde
 Die Politik (Zeitschrift), Schweizer politisches Magazin
 Unternehmenspolitik, Maßnahmen und Entscheidungen in einem Unternehmen im Rahmen des strategischen Managements

Siehe auch: